Бьянкини () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бьянкини, Брайан (1978—2004) — американский актёр и фотомодель.
 Бьянкини, Джованни (1410—1469) — итальянский юрист, математик, астроном и астролог.
 Бьянкини, Франческо (1662—1729) — итальянский астроном.

Топонимы:
 Бьянкини  — кратер на видимой стороне Луны.